La route nationale 189 peut désigner :
 Route nationale 189 en France
 Route nationale 189 en Italie

Voir aussi